Mundo Novo puede referirse a los municipios brasileños:

Mundo Novo - en el estado de Bahía;
Mundo Novo - en el estado de Goiás.
Mundo Novo - en el estado de Mato Grosso del Sur.